Suleiman II kan syfta på:

Suleiman II av Umayyaddynastin, kalif av Córdoba.
Süleyman II, sultan av Osmanska riket.